U.S. National Championships 1923 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1923 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 10–15 września, na kortach Germantown Cricket Club w Filadelfii, natomiast kobiety w dniach 13–18 sierpnia, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills.

Była to czterdziesta trzecia edycja turnieju męskiego i trzydziesta siódma damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1923 w Stanach Zjednoczonych
1923 w tenisie ziemnym
US Open według lat